Merza bezeichnet

 einen ehemaligen syrisch-österreichischen Thaiboxer und mehrfachen Weltmeister, siehe Fadi Merza
 ein altes rumänisches Volumenmaß, siehe Chila (Einheit)